Ледухо́вський, також Лєдуховський () — польське прізвище.

Відомі носії 

 Влодзімєж Ледуховський (1866—1942) — двадцять шостий генерал Товариства Ісуса і восьмий після його відновлення в 1814.
 Ігнацій Гіларій Ледуховський (1789—1870) — польський шляхтич, військовик, бригадний генерал.
 Мечислав Ледуховський (1822—1902) — польський релігійний і політичний діяч, римо-католицький єпископ, кардинал, примас Польщі (1866—1886).
 Станіслав Лєдуховський (1666—1725) — польський шляхтич, військовий та державний діяч Речі Посполитої.
 Стефан Ледуховський (бл. 1630—1677) — державний та військовий діяч, урядник Речі Посполитої.
 Франциск-Антоній Ледуховський (1728—1783) — державний, політичний і військовий діяч, дипломат Речі Посполитої.
 Януш Ледуховський (1808—1894) — двоорянин, маршалок дубненський.

Див. також 
 Ледуховські